Miejscowości w Rumunii:
 Miercurea-Ciuc
 Miercurea Nirajului
 Miercurea Sibiului